Ageo se poate referi la:

 Municipiul Ageo, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7137 Ageo, un corp ceresc numit după municipiul Ageo.